L'Université de Chicago a donné naissance à des écoles de pensée :
 École de Chicago en architecture et urbanisme (fin du ) ;
 École de Chicago en sociologie (1910-1935) ;
 École de Chicago en critique littéraire (années 1920, 1930 et 1940) ;
 École de Chicago en économie (des années 1950 à nos jours).